Dasheng bezeichnet:

 Dasheng (Anqiu) (大盛镇), Großgemeinde der Stadt Anqiu in der chinesischen Provinz Shandong
 Dasheng (Dong’an) (大盛镇), Großgemeinde im Kreis Dong’an in der chinesischen Provinz Hunan
 Dasheng (Yubei) (大盛镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing
 Dasheng (Pingshan) (大乘镇), Großgemeinde im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan